«Копенгаген» () — данський футбольний клуб зі столиці країни, заснований 1 липня 1992 року. Виступає у данській Суперлізі.

Досягнення 
 Чемпіонат Данії 
 Чемпіон (14): 1993, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2017, 2019, 2022
 Срібний призер (7): 1994, 2002, 2005, 2012, 2014, 2015, 2020 
 Бронзовий призер (3): 1998, 2008, 2021

 Кубок Данії
 Володар (8): 1995, 1997, 2004, 2009, 2012, 2015, 2016, 2017
 Фіналіст (4): 1998, 2002, 2007, 2014

 Кубок Ліги
 Володар кубка (1): 1996 
 Фіналіст (1): 2006 

 Суперкубок Данії
 Володар (3): 1995, 2001, 2004

Участь в єврокубках 

Останнє оновлення: 24 серпня 2017Джерело: UEFA.com

Матчі

Поточний склад

В оренді

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка 
 FCKFC (офіційний фан-клуб) 
 Urban Crew (ультрас) 
 Nipserstat (Сайт, присвячений статистичній інформації про ігри клубу)

Футбольні клуби Данії
Футбольні клуби, засновані 1992
Спортивні клуби Копенгагена